Sennedjem est un prénom égyptien de l'Égypte antique. Il est porté par :
 Sennedjem, fonctionnaire vivant sous le règne de Toutânkhamon à la fin de la  ;
 Sennedjem, serviteur dans la Place de Vérité dans le village des artisans de Deir el-Médineh pendant les règnes de Séthi  et de Ramsès .

Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Index égyptologique